, pilote d'Afonso de Albuquerque et cartographe, actif vers 1470-1500 ;
 Francisco Rodrigues Lobo (1578-1622), poète portugais ;
 Francisco de Paula Rodrigues Alves (1848-1919), homme politique brésilien ;
 Francisco Rodrigues da Cruz (1859-1948), prêtre diocésain portugais ;
 Francisco Rodrigues (1907-?), footballeur portugais ;
 Francisco Rodrigues (1925-1988), footballeur brésilien ;
 Francisco José Rodrigues da Costa dit Costinha (né en 1974), footballeur portugais.